Sierra de Francia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de Peña de Francia, bergskedja, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Sierra de Francia (berg i Spanien), Kastilien och Leon, 

Robotskapade Spanienförgreningar